

Personen 
Wetenschap, geneeskunde, techniek, literatuur
 George Chapman (ca. 1559 – 1634) was een Engels dichter, toneelschrijver en vertaler.
 Fredrik Henrik af Chapman (1721 - 1808) was een Zweedse scheepsontwerper. 
 Frank Michler Chapman  (1864 – 1945) was een Amerikaanse ornitholoog. 
 Roy Chapman Andrews (1884 – 1960) was een Amerikaans ontdekkingsreiziger en paleontoloog.
 Sydney Chapman (1888 - 1970) was een Brits wiskundige, astronoom en geofysioloog.
 Vera Chapman (1898 - 1996) was een Engels auteur.
 Frederick Chapman Robbins (1916 – 2003) was een Amerikaans viroloog en pediater. 
 Colin Chapman (1928 –  1982) was een Brits ontwerper, uitvinder.
 Matthew Chapman (1950) is een Engels-Amerikaanse journalist, scriptschrijver en filmregisseur.

Amusement
 Graham Chapman (1941 - 1989) was een Engels acteur vooral bekend als lid van de Britse komische groep Monty Python.
 Michael Chapman (1941 - 2021), Brits folkzanger en gitarist
 Roger Chapman (zanger) (1942) is een Brits rockzanger.
 Tony Chapman is een Britse drummer, vooral actief in de jaren 1960.
 Chinn & Chapman, een Engels songschrijversduo: Nicky Chinn  (1945) en Michael Chapman (1947).
 Judith Chapman  (1951) is een Amerikaans soapactrice.
 Mark David Chapman  (1955) is de moordenaar van John Lennon.
 Beth Nielsen Chapman  (1958) is een Amerikaans singer-songwriter.
 Steven Curtis Chapman (1962) is een Amerikaanse muzikant en singer-songwriter.
 Tracy Chapman (1964) is een Amerikaanse singer-songwriter.  

Sport
 Roger Chapman (1950) is een Engelse professioneel golfer.
 Anita Chapman (1952) is een Brits boogschutter.
 Lee Chapman (1959) is een Brits voetballer.
 James Chapman (1979) is een Australisch roeier.

Overige
 Eddie Chapman (1914-1997) was een Brits dubbelspion.

Geografie
Chapman (Kansas) is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas.
Chapman (Nebraska)  is een plaats (village) in de Amerikaanse staat Nebraska.
Chapman (Pennsylvania) is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania.
Chapman (rivier) in Australië
Chapmanville is een plaats (town) in de Amerikaanse staat West Virginia.

Instrument 
Chapman Stick  of Stick is een (elektrisch versterkt) snaarinstrument.

Film/Televisie
 Chapman (2013), Amerikaanse film uit 2013 

Engelse achternaam